Aykut Özer – calciatore turco
 Berke Özer – calciatore turco
 Cevher Özer – cestista turco
 Hasan Özer – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Kenan Özer – calciatore turco
 Mustafa Özer – allenatore di calcio ed ex calciatore turco
 Sina Özer – modello e attore turco